

Arte
Annunciazione Martelli – opera pittorica di Filippo Lippi
Ritratto di Antonio Martelli – dipinto di Caravaggio

Musica 
 Martelli – singolo di Gazzelle del 2018

Persone 
Antonio Martelli – condottiero italiano
Antonio Martelli – attore italiano
Augusto Martelli – compositore italiano
Camilla Martelli – nobildonna italiana, moglie morganatica del Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici
Carlo Martelli – politico italiano 
Claudio Martelli – politico, giornalista e conduttore televisivo italiano
Danilo Martelli – calciatore italiano
Diego Martelli – critico d'arte italiano
Francesco Martelli – cardinale e patriarca cattolico italiano
Giovanna Martelli – politica italiana
Giuseppe Martelli – architetto italiano
Giuseppe Maria Martelli – arcivescovo di Firenze
Lara Martelli – cantante italiana
Marco Martelli – imprenditore italiano
Mario Martelli – filologo italiano
Marzio Martelli – tennista italiano
Mauro Martelli (1966) – canottiere italiano
Nene Martelli – pittrice italiana
Paolo Martelli – calciatore italiano
Pier Iacopo Martelli o Martello – poeta e drammaturgo italiano
Pucciandone Martelli – poeta italiano, esponente della poesia cortese toscana del XIII secolo
Stelio Martelli, pseudonimo di Guglielmo Milani, detto Mino – giornalista, scrittore, fumettista e storico italiano
Ugolino Martelli – vescovo ed umanista italiano 
Ugolino Martelli – botanico italiano

Altro 
4061 Martelli – asteroide del sistema solare
Martelli – famiglia del patriziato di Firenze
 Martelli – cognome italiano
Palazzo Martelli – edificio storico e sede museale di Firenze
Stadio Danilo Martelli – impianto sportivo di Mantova
Martelli da guerra – gioco di ruolo

Pagine correlate 
Valentino Martelli